Bezovica (Koper)
Bezovica (Vojnik)